53-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 3 по 11 ноября 1979 года в Салониках (Греция). В нём приняли участие 189 спортсменов из 39 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный медальный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Салониках
Ноябрь 1979 года
Спорт в Греции в 1979 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Греции
Чемпионаты мира в Греции